wierzchołek:

1. najwyżej położona część czegoś

2. w figurach geometrycznych: punkt, w którym łączą się dwie proste, tworząc kąt

Geometria i stereometria 
 wierzchołek figury, bryły, kąta, łamanej lub krzywej

Teoria grafów 
 wierzchołek – element składowy grafu.

Inne 
 wierzchołek – w geografii najwyższa część wypukłej formy terenu, oddzielona od stoków krawędzią, w przypadku jej braku, wierzchołek jest trudny do wyróżnienia. Często błędnie stosowane jako synonim szczytu
 Wierzchołek chmury – najwyższa widoczna część chmury
 wierzchołek (ang. vertex) – w grafice trójwymiarowej pojęcie pokrywające się częściowo z terminem wierzchołka wielokąta lub wielościanu, niosące jednak częstokroć dodatkowe informacje o modelowanej scenie.

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Wierzchołek - część wsi Pratulin w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Rokitno
 Wierzchołek – część wsi Kujan w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Zakrzewo

Przypisy